Nesso – comune dell'Italia in provincia di Como
Nesso – uno dei centauri